Il singolare  del Trofeo Bellaveglia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Oleksandr Dolgopolov Jr. ha battuto in finale Pablo Andújar 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Olivier Rochus (secondo turno)
  Rui Machado (quarti di finale)
  Pablo Andújar (finale)
  Lamine Ouahab (semifinali, ritiro)

 Sebastián Decoud (primo turno)
 Pere Riba (secondo turno)
 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeo Bellaveglia 2009